

Patronyme 
Barande est un patronyme français, porté notamment par :
 Joachim Barrande, 1799 – 1883, géologue et paléontologue français, spécialiste de la Bohême.
 Rochers de Barrande, parc naturel protégé en République tchèque, nommé ainsi en l'honneur du géologue
 (5958) Barrande, un astéroïde.

Homonymie